(ordre alphabétique)

 Dragomir Tošić (1911-1985), footballeur yougoslave ;
 Duško Tošić (1985- ), footballeur serbe ;
 Rade Tošić (1965- ), footballeur yougoslave ;
 Zoran Tošić (1987- ), footballeur serbe.

Homonymie de patronyme serbe